Glaucidium bezeichnet 

 Glaucidium (Tiergattung), die Sperlingskäuze
 die monotypische Pflanzengattung Glaucidium aus der Familie Hahnenfußgewächse, siehe Glaucidium palmatum